Los masópodos (Massopoda) son un clado de dinosaurios sauropodomorfos que vivieron durante la Era Mesozoica. El nombre fue acuñado por el paleontólogo Adam Yates de la Universidad de Witwatersrand en 2006. En 2007 Yates asignó Massopoda a Plateosauria. Dentro del clado, asignó las familias Massospondylidae (que incluye al dinosaurio relativamente bien conocido Massospondylus) y Riojasauridae (que incluye a Riojasaurus). Massopoda fue definida como todos los sauropodomorfos más próximos a Saltasaurus que a Plateosaurus. La sistemática basal de los sauropodomorfos sigue aún en constante revisión.

Filogenia simplificada de sauropodomorfos basales por Yates, 2007. Este es solo uno de los varios cladogramas propuestos para los sauropodomorfos.

El siguiente cladograma es una versión simplificada según el análisis presentado por Apaldetti y colaboradores en 2011.

Referencias 

 Yates, Adam M. (2006). "Solving a dinosaurian puzzle: the identity of Aliwalia rex Galton. Historical Biology", p. 1-30.
 Yates, Adam M. (2007). "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)", in Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, p. 9–55, ISBN 978-1-4051-6933-2

Prosauropoda